Alfonso Carrillo de Acuña o Alonso Carrillo de Acuña (Carrascosa del Campo, 1410 - Alcalá de Henares, 1482), prelat de l'Espanya del segle XV
 José Carrillo de Albornoz (Sevilla, 1671 - Madrid, 1747), comte de Montemar, duc de Montemar i Gran d'Espanya
 Julián Carrillo Trujillo (Ahualuco, San Luis Potosí, 1875 - Mèxic DF, 1965), compositor, teòric musical, director d'orquestra i violinista 
 Lluís Carrillo Millan (Barcelona, 1971), entrenador de futbol 
 Luis Carrillo y Sotomayor (Baena, 1585 – Puerto de Santa María, 1610), poeta andalús del Segle d'or espanyol
 Mary Carrillo o María Carrillo Moreno (Toledo, 1919 - Madrid, 2009), actriu de teatre i de cinema
 Miquel Carrillo i Giralt (Campdevànol, el Ripollès, 1958), polític català 
 Santiago Carrillo Solares (Gijón, Astúries, 1915 - Madrid, 2012), comunista espanyol 
 Wenceslao Carrillo Alonso (Valladolid, 1889 - Charleroi, Valònia, 1963), polític, sindicalista i periodista
 Antonio Pérez García Carrillo(Màlaga, 19 de juliol de 1931) autor de còmic.